Дикая река (фильм, 1960) (Wild River) — фильм Элиа Казана.
 Дикая река (фильм, 1994) (The River Wild) — фильм Кёртиса Хэнсона.